PDA est un sigle (acronyme) de trois lettres qui peut désigner :

Santé 
 Préparation des doses à administrer.
 Syndrome d'évitement pathologique des demandes.

Informatique 
 Personal Digital Assistant, en français un assistant personnel. Le PDA est un assistant personnel numérique, un assistant personnel intelligent ou un assistant électronique de poche.

Télévision 
 Part d’audience, un indicateur permettant de déterminer le pourcentage de personnes ayant suivi un programme particulier.
 Pinoy Dream Academy est une émission de télévision philippine de télé réalité musicale.

Musique 
 PDA, chanson du groupe Interpol sur leur album Turn on the Bright Lights sorti en 2002.

Toponyme 
 Place des Arts, complexe culturel de Montréal au Canada.

Autres 
 Plan de déplacement d'administration, équivalent du plan de déplacement d'entreprise pour les administrations.
 Phénylalanine désaminase, en bactériologie.

Notes et références